

Geografia 
 Consolation-Maisonnettes – comune della Borgogna-Franca Contea, in Francia

Musica 
 Consolation – gruppo musicale olandese
 Consolation – singolo degli Hep Stars del 1966
 Consolation – album delle Kalafina del 2013